Сте́фани Ноэ́ль Скотт (; ) — американская актриса и певица.

Биография 
Стефани Скотт родилась 6 декабря 1996 года в Чикаго, США. В 6 лет она вместе с семьей переехала в Мельбурн, штат Флорида. У неё есть 2 старших брата — Трой и Трент. Стефани окончила Holy Trinity Episcopal Academy.

Она начала свою актёрскую карьеру в возрасте восьми лет в постановке «Энни». Затем она довольно продолжительное время снималась в рекламе — Fuji Quicksnap Camera, PaPa Johns Pizza, Hasbro’s My Little Poneyville, Disney’s Bibbity Bobbity Boutique, Disney World’s Expedition Everest, Discovery Girls Magazine, H & M Clothing fall 2009 Catalog, Nintendo.

На большом экране дебютировала в 2008 году с эпизодической ролью в сериале «Чак». Известность Стефани принесла роль Лекси Рид в сериале «Высший класc». Озвучивала персонажей мультсериала «Специальный агент Осо» и мультфильма «Ральф».

В 2015 году Стефани снялась в клипе «Girls like girls» певицы Хейли Кийоко.

В 2021 году сыграла главную роль в сериале «Девушка в лесу».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Стефани Скотт

Лауреаты премии «Молодой актёр»